

Osoby 
 Andrzej Kalinin – polski pisarz
 Dmitrij Kalinin – rosyjski hokeista, olimpijczyk
 Konstantin Kalinin – pilot i konstruktor lotniczy
 Michaił Kalinin – radziecki polityk
 Siergiej Kalinin – rosyjski hokeista, olimpijczyk

Miejsca 
Kalinin () – nazwa toponimów głównie w Rosji

m.in.:
 Kalinin – chutor w Adygei
 Kalinin – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Kalinin – osiedle typu wiejskiego w obwodzie riazańskim
 Kalinin – wieś w obwodzie saratowskim
 Kalinin – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tambowskim
 Kalinin – chutor w obwodzie wołgogradzkim
 Kalinin – chutor w obwodzie woroneskim

Także 
 Kalinin – nazwa Tweru w latach 1931-1990

Zobacz także 
 Kaliningrad – miasto w Rosji

Strony ujednoznaczniające